Eleutherospermum lazicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Benedict Balansa. Eleutherospermum lazicum ingår i släktet Eleutherospermum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
lazicum